Don Cartagena — третий студийный альбом Fat Joe, вышедший в 1998 году, и первый, вышедший на лейбле Atlantic Records.

Впервые на записи пластинки Fat Joe было множество камео, включая Nas, Big Pun, Jadakiss, Raekwon, Terror Squad, Diddy и Layzie Bone. Don Cartagena дебютировал на седьмом месте в Billboard 200 с 106,000 проданных копий за первую неделю. Альбом признан золотым с тиражом 500,000 экземпляров.

Список композиций

Синглы

Чарты

Награды синглов 
Bet Ya Man Can’t (Triz)

Don Cartegena

Примечания 

Альбомы Fat Joe
Альбомы Atlantic Records
Хип-хоп-альбомы